Непокорная:

 Непокорная — четвёртый роман из серии «Дом Ночи» Филис Каст и Кристин Каст.
 Непокорная — австралийский подростковый телесериал (2006).
 Непокорная — российский драматический криминальный сериал (2017).
 Непокорная — советский художественный фильм (1981).
 Непокорная — песня в исполнении Алексея Глызина.